Das Herz des Piraten ist der Titel von:

 Das Herz des Piraten (Film), ein Kinderfilm von Jürgen Brauer aus dem Jahr 1988
 Das Herz des Piraten (Kinderbuch), ein Kinderbuch von Benno Pludra aus dem Jahr 1985